Путц — фамилия. Известные носители:

 Путц, Жозеф (1895—1945) — французский военачальник.
 Путц, Нарциз (1877—1942) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, мученик.